Bracebridgia är ett släkte av mossdjur. Bracebridgia ingår i familjen Adeonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Bracebridgia